La rivière aux Perles () est un fleuve des États-Unis qui s'écoule dans l'État du Mississippi, avant de rejoindre les limites de l'État de la Louisiane et de l'État du Mississippi.

Géographie 
Ce fleuve est issu de la rencontre de deux ruisseaux, le Nanawaya et le Tallahaga (sa source se trouve au nord-ouest de Philadelphia, comté de Neshoba), dont la confluence se situe dans le comté de Winston dans l'État du Mississippi. Le fleuve se jette dans le golfe du Mexique.

Son nom lui fut donné à l'époque de la Louisiane française. Le nom fut anglicisé après la vente de la Louisiane par Napoléon  aux États-Unis. Le fleuve, nommée depuis Pearl River, a donné son nom au comté de Pearl River.

Son cours est long de 790 kilomètres. Les 187 derniers kilomètres sont frontaliers entre les deux États américains.

La rivière aux Perles reçoit les eaux de deux affluents, la rivière Yockanookany et la rivière Strong.

Au nord-est de la ville de Jackson, un barrage a créé un immense lac artificiel appelé Ross Barnett Reservoir.

À 80 kilomètres en amont de son estuaire, la rivière aux Perles se sépare en deux bras. Le bras oriental se jette dans le lac Borgne et le canal Gulf Intracoastal Waterway. Le bras occidental se jette dans le détroit des Rigolets et de là dans le lac Borgne.

En août 2005, l'ouragan Katrina a causé d'importants dégâts dans la rivière des Perles. Les sédiments des marais et la végétation aux alentours (cyprès et chênes déracinés), ont bloqué l'embouchure du bras occidental du fleuve. Le ministère louisianais de la Faune et de la Pêche et d'autres organismes ont enlevé  de débris.

Galerie photographique

Liens externes 

 La rivière aux Perles et l'histoire de la Louisiane
 La rivière aux Perles dans l'encyclopédie de Diderot
 Localisation de la rivière aux Perles en Louisiane française
 La rivière aux Perles et de détroit des Rigolets dans le ''Dictionnaire géographique universel

Perles
Perles
Frontière de la Louisiane
Frontière du Mississippi